Altay kan syfta på:

Geografi 

 Altaj, bergskedja i Centralasien på gränsen mellan Ryssland, Mongoliet, Kina och Kazakstan.

Kazakstan 

 Altajskij (ort i Kazakstan), Östkazakstan,

Kina 

 Altay, ort, Xinjiang,

Mongoliet 

 Altay (distrikt i Mongoliet, Gobi-Altaj), 
 Altay (distrikt i Mongoliet, Chovd), 
 Altay (distrikt i Mongoliet, Bajan-Ölgij), 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar